Warlus, dans le Pas-de-Calais ;
Warlus, dans la Somme.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France